Metro
 Heathrow Terminals 2 & 3 (metrostation)
 Heathrow Terminal 4 (metrostation)

Spoor
 Station Heathrow Central
 Station Heathrow Terminal 4

Spoor en metro
 Station Heathrow Terminal 5